Ла Имахен има више значења:

 Ла Имахен, Санта Моника (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Имахен (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику